Rubicone – piccolo fiume a regime torrentizio dell'Italia settentrionale
 Rubicone – quartiere della città di Cesena
 Rubicone – dipartimento dell'Italia napoleonica
 Rubicone – film del 1931 diretto da Vladimir Vajnštok